Литурги́я ( — «служение», «общее дело»):
 Литургия — название повинности в Древней Греции богатых граждан на общественные нужды города, в основном организация за собственный счёт выступлений хоров на государственных праздниках и содержание триер в боевой готовности.
 Литургия — синоним слова «богослужение» (ср. Литургия часов).
 Литургия, обиходное сокращение от Божественная литургия — в православной традиции главное христианское богослужение, на котором совершается таинство Евхаристии.
 Литургия (балет) — неосуществленная постановка Леонида Мясина.